Il doppio del torneo di tennis Montabaur Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicholas Fulwood e Harald Rittersbacher che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Dirk Leppen 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Eduardo Masso /  Fernando Roese (quarti di finale)
 Rudiger Haas /  Martin Sinner (primo turno)

 Brett Custer /  David Macpherson (semifinali)
 Hugo Nunez /  Manuel Rodríguez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montabaur Open 1989